Kelurahan Sonorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Sonorejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 110,80), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Sonorejo (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 111,40), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar